Cauville-sur-Mer – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Cauville (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia